Niemcy:
 Homberg - dzielnica Duisburga
 Homberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Homberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Homberg (Efze) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Homberg (Ohm) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg

Szwajcaria:
 Homberg – miejscowość w gminie Häfelfingen, w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach
 Homberg – miejscowość w gminie Hägendorf, w kantonie Solura, w okręgu Olten
 Homberg – gmina w kantonie Berno w okręgu Thun

Osoby:
 Bodo Homberg – niemiecki pisarz
 Manfred Homberg – niemiecki bokser
 Wilhelm Homberg – niemiecki chemik

Zobacz też:
 Homburg